Kvalifikacije za Europsko prvenstvo 2012. u nogometu trajale su od kraja 2010. do kraja 2011. godine. Automatski su se kvalificirale reprezentacije domaćina Poljska i Ukrajina. Nastup su izborili pobjednici kvalifikacijskih skupina te najbolja drugoplasirana momčad, dok su se ostali drugoplasirani doigravali za završnicu prvenstva. Plasman na Europsko prvenstvo je na kraju izborilo 16 momčadi; po posljednji put u povijesti jer od 2016. prvenstvo ima 24 momčadi.

Kvalificirane momčadi

Kvalifikacijske skupine

Skupina A

Skupina B

Skupina C

 * Susret između Italije i Srbije odgođen je nakon šest minuta zbog nereda srpskih navijača. UEFA-ina Disciplinska komisija je Italiji dodijelila rezultat od 3:0.

Skupina D

Skupina E

Skupina F

Skupina G

Skupina H

Skupina I

Dodatne kvalifikacije
Drugoplasirane momčadi u skupinama razigravale su se za prolazak u završnicu prvenstva. Iznimka je samo Švedska, koja je imala najviše bodova u susretima s prvih pet ekipa u svojoj skupini. Ostalih osam ekipa se razigravalo u 4 utakmice. Četiri pobjednika, odlučenim po standardnim pravilima UEFA-e, prošlo će u natjecanje po skupinama Europskog prvenstva 2012.

Položaji u skupinama

Nositelji i nenositelji

Nositelji razigravanja odlučeni su prema posebnim UEFA-inim koefcijentima. Koristilo se 20% uspjeha u kvalifikacijama i završnici Eura 2008., 40% uspjeha na kvalifikacijama i završnici SP-a 2010., i 40% uspjeha na ovogodišnjim kvalifikacijama. Ždrijeb je održan 13. listopada 2011. u Krakówu, Poljska.

Utakmice
Prve su se utakmice igrale 11. studenog, a uzvrati 15. studenog 2011. Četiri se pobjednika izravno kvalificiralo na završnicu prvenstva.

|}

Prve utakmice

Uzvratne utakmice

Najbolji strijelci

12 golova
  Klaas-Jan Huntelaar

9 golova
  Miroslav Klose

7 golova
  Cristiano Ronaldo
  Mikael Forssell
  Robbie Keane
  David Villa

6 golova
  Henrikh Mkhitaryan
  Antonio Cassano
  Gergely Rudolf
  Dirk Kuyt
  Robin van Persie
  Mario Gómez

5 golova
  Gevorg Ghazaryan
  Marvin Ogunjimi
  Konstantin Vassiljev
  Mesut Özil
  Hélder Postiga
  Nani
  Adrian Mutu
  Tim Matavž
  Zlatan Ibrahimović

Izvori

Vanjske poveznice
 UEFA Euro 2012, UEFA.com

 2012